Lillandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillandet, Iniö, Åboland, 
 Lillandet, Nagu, Åboland, 
 Lillandet (vid Nötö, Nagu), Åboland, 
 Lillandet (vid Bromarv, Raseborg), Nyland, 
 Lillandet (söder om Hästö-Busö, Raseborg), Nyland,

Se även
Storlandet
Lilllandet 

Robotskapade Finlandförgreningar